Alapmű
 Moll Flanders örömei és viszontagságai (The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders), röviden Moll Flanders, Daniel Defoe regénye (1722)

Filmcímek
 Moll Flanders (The Amorous Adventures of Moll Flanders), 1965-ös angol film, rendezte Terence Young; címszereplő Kim Novak
 Moll Flanders (Moll Flanders), 1975-ös angol tévéfilm, rendezte Donald McWhinnie, címszereplő Julia Foster
 Moll Flanders (Moll Flanders), 1996-os amerikai film, rendezte Pen Densham, címszereplő Robin Wright
 Moll Flanders örömei és viszontagságai (The Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders), angol tévésorozat (1996), rendezte David Attwood, címszereplő Alex Kingston

Zene 
 Moll Flanders svéd zenei együttes, alakult 1999-ben